Смоленское восстание (1340) — восстание против ордынского ига.
 Смоленская замятня — восстание за независимость от Великого княжества Литовского.